

Aziende 
 Uher – azienda elettronica tedesca di Monaco di Baviera

Persone 
 Anjuschka Uher (* 1990) – cantante tedesca
 Bruno Uher (1912–1976) – musicista tedesco
 Dominik Uher (* 1992) – giocatore di hockey su ghiaccio
 Edmund Uher (1892–1989) – imprenditore tedesco
 Hugo Uher (1882–1945) – scultore cecoslovacco
 Jan Uher (1880–1942) – pedagogo cecoslovacco
 Natalie Uher (* 1968) – Playmate austriaca
 Petr Uher (* 1958) – medico ceco
 Štefan Uher – regista slovacco